Canebrake ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Canebrake (Kalifornien)
 Canebrake (Louisiana)
 Canebrake (Mississippi)
 Canebrake (South Carolina)
 Canebrake (Tennessee)
 Canebrake (West Virginia)